Весновка () — село,
Денисовский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123082802. Население по переписи 2001 года составляло 93 человека .

Географическое положение 
Село Весновка находится в 3-х км от правого берега реки Стрыпа,
на расстоянии в 1 км от села Плоское и в 2,5 км от села Денисов.
По селу протекает пересыхающий ручей.
Через село проходит железная дорога, станция Весновка.

История 
 1914 год — дата основания.

Примечания